Benvenuti poate fi:

 Tomasso Benvenuti, compozitor de operă italian
 Benvenuti, retailer de încălțăminte din România